Семінол (округ, Флорида)
Семінол (округ, Джорджія)
Семінол (округ, Оклахома)